Gojo (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Chamdo in de Tibetaanse Autonome Regio
Gojo (stad), een stad in de Japanse prefectuur Nara
Gojo (deugden), de vijf deugden vrijgevigheid, wijsheid, rechtvaardigheid, welvoeglijkheid en vertrouwen in de filosofie van de Japanse Shoka sonjuku-school